Esther Duflo (1972-), économiste française, lauréate en 2019 du prix Nobel d'économie ;
 Michel Duflo (1943-), mathématicien français, père de la précédente ;
 Paola Gustave Dit Duflo (1988-), joueuse française de volley-ball.
 Suzette Duflo (1910-1983), militante sociale française

Voir aussi 
 ;
.

Patronyme français